El Torneig de Delray Beach 2015, conegut oficialment com a Delray Beach International Tennis Championships 2015 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 22 de febrer de 2015 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

El tennista croat Ivo Karlović va esdevenir el tennista més veterà en guanyar aquest títol, tot just una setmana abans de complir el 36 anys.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015